Надежда Ивановна Подобедова ( — , С.-Петербург; также Подобедова 1-я (в отличие от своей сестры актрисы Екатерины Ивановны Подобедовой 2-й) — русская актриса, артистка Петербургских Императорских театров.

Биография 
Родилась в семье петербургского музыканта Ивана Корниловича Подобедова, воспитывалась в С.-Петербургском театральном училище, по окончании курса в котором была в 1849 году зачислена в С.-Петербургскую драматическую труппу.
Первые её выходы на сцене Александринского театра состоялись в 1849 году в водевилях «Одушевлённые цветы и мечтатель» (Генриетта — Василек) и «Вот так пилюли, что в рот — то спасибо» (Изабелла). В молодости появлялась почти исключительно в водевилях и оперетках, исполняя сначала роли молодых субреток, а затем, с годами — роли пожилых женщин. Современники свидетельствовали, что она обладает «небольшим, но симпатичным голосом». Из серьёзного её репертуара следует отметить Марью Антоновну («Ревизор») и графиню внучку («Горе от ума»). Окончательно вышла в отставку 1 июля 1883 года. Умерла 7 мая 1893 года по старому стилю и похоронена на Митрофаньевском кладбище в С.-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 БИРЮЧ Петроградских Государственных театров. — 1921. — Сб. II
 Ежегодник Императорских театров. Сезон 1892—1893 гг. // C.-Петербург, 1894 — С. — 515—516

Актрисы России XIX века
Персоналии:Александринский театр